Bufali kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bufali (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Bufali (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar